Az aranytojást tojó tyúk a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat harmadik évadának első epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Temesi Miklós
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Nagy Csaba
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Kaszner Margit, Rosta Géza, Somos Zsuzsa
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Gyöpös Sándor
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

La Fontaine-mesék